

Geografia 
 Millares – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana.
 Los Millares – sito archeologico dell'età del rame a Santa Fe de Mondújar in Andalusia

Persone 
 Manolo Millares (1926-1972) ) – pittore spagnolo.
 Selena Millares (1963 – ) – poetessa, scrittrice e filologa spagnola.

Altro 
 Millares – moneta d'argento medievale.